Così parlò Bellavista – romanzo di Luciano De Crescenzo del 1977
Così parlò Bellavista – film di Luciano De Crescenzo del 1984